«Прощание с Петербургом» может означать:

 «Прощание с Петербургом» — вокальный цикл М. Глинки на слова Н. Кукольника (1840).
 «» — вальс Иоганна Штрауса (1858).
 «Прощание с Петербургом» — фильм об Иоганне Штраусе режиссёра Я. Фрида (1971).